Jacek Karwowski (ur. 1940) – polski fizyk
 Jacek Karwowski (ur. 1961) – polski ekonomista

Przypisy